Il singolare  dello  Seguros Bolívar Open Medellín 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Juan Ignacio Chela era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Marcos Daniel ha battuto in finale 6–3, 7–5 Juan Sebastián Cabal.

Teste di serie

 Horacio Zeballos (quarti di finale)
 Carlos Berlocq (semifinali)
 Brian Dabul (secondo turno)
 Rui Machado (quarti di finale)

  João Souza (secondo turno)
  Jurij Ščukin (primo turno)
  Nicolás Massú (primo turno)
  Daniel Muñoz de la Nava (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Seguros Bolívar Open Medellín 2010